Второй чемпионат Континентальной хоккейной лиги проходил с 10 сентября 2009 года по 27 апреля 2010 года. Чемпионом и обладателем Кубка Гагарина во второй раз подряд стал казанский «Ак Барс». Примечательно, что во всех пятнадцати сериях плей-офф победу одерживала та команда, которая выигрывала в первом матче этой серии.

Кубок Открытия 
Сезон был открыт матчем в Казани между финалистами прошлого сезона — командами «Ак Барс» (Казань) и «Локомотив» (Ярославль) — на Кубок Открытия.

Кубок Открытия завоевал казанский «Ак Барс», действующий обладатель Кубка Гагарина, победив в матче с ярославским «Локомотивом», вице-чемпионом КХЛ, со счетом 3:2 (дв). Решающий гол в овертайме за 9 секунд до конца забил капитан Алексей Морозов.

Кубок Континента 
Первый в истории КХЛ Кубок Континента завоевал уфимский «Салават Юлаев», став победителем регулярного первенства в третий раз подряд, обыграв за тур до окончания регулярного первенства минское «Динамо» со счётом 4:1 и став недосягаемым для остальных клубов КХЛ.

Регламент 
Начиная с этого сезона команды КХЛ разделены по географическому принципу на две конференции, Западную и Восточную, по два дивизиона в каждой. В сезоне участвует 24 команды, из которых 23 играли в лиге в прошлом сезоне, а место исключённого из Чемпионата воскресенского «Химика» занял «Автомобилист» из Екатеринбурга.

В регулярной части Чемпионата команды провели по 56 игр: по четыре с каждым из соперников по своему дивизиону, а также по две с командами из других дивизионов. В календаре регулярного первенства было предусмотрено 5 пауз: на этапы Еврохоккейтура (со 2 по 10 ноября и с 14 по 21 декабря), на Новый год (с 30 декабря по 2 января), на «Матч всех звёзд» (с 29 по 31 января) и на время проведения Олимпийских игр в Ванкувере (с 8 февраля по 2 марта).

В плей-офф участвуют по 8 лучших команд каждой Конференции по итогам регулярной части Чемпионата. В каждой Конференции проводятся матчи 1/4 финала (4 серии), 1/2 финала (2 серии) и финала (1 серия). В одной серии матчей принимают участие две команды.

В каждой Конференции серии матчей 1/4 финала проводятся до трёх побед, максимальное количество матчей — пять. Победителем серии становится команда, победившая в трёх матчах серии. Команда, проигравшая в серии три матча, прекращает своё участие в Чемпионате.

В каждой Конференции серии матчей 1/2 финала и финала проводятся до четырёх побед, максимальное количество матчей — семь. Победителем серии становится команда, победившая в четырёх матчах серии. Команда, проигравшая в серии четыре матча, прекращает своё участие в Чемпионате.

В финале Чемпионата встречаются победители финалов Конференций. Серия матчей финала Чемпионата проводится до четырёх побед, максимальное количество матчей — семь. Победителем становится команда, победившая в четырёх матчах серии.

Команды, не попавшие в плей-офф, проведут между собой турнир, победитель которого получит право первого выбора на драфте КХЛ-2010.

«Потолок зарплат» составит 620 000 000 рублей, а «пол зарплат» — 200 000 000 рублей.

Изменены размеры площади ворот: удалены сегменты по краям

Драфт юниоров КХЛ 
1 июня 2009 года в Москве состоялся первый в истории Драфт юниоров Континентальной хоккейной лиги. 23 клуба КХЛ выбирали игроков в возрасте от 17 до 20 лет. Под первым номером в первом раунде драфта ЦСКА выбрал защитника челябинского Мечела Михаила Пашнина. Всего было выбрано 85 игроков: 7 вратарей, 34 защитника и 44 нападающих. Из них: 44 россиянина, 11 шведов, 7 чехов, 6 финнов, 5 белорусов, по 4 латыша и словака, 3 канадца и 1 швейцарец.

Матч звёзд КХЛ 2010 

Матч звезд КХЛ 2010 состоялся 30 января на домашней арене клуба «Динамо» Минск, новой «Минск-Арене». Как и в прошлом году, вновь встретились «Команда Яшина» и «Команда Ягра». И снова в матче победила «Команда Ягра» со счетом 11:8.

Составы команд определялись выбором болельщиков, СМИ и КХЛ.

В рамках матча состоялось «Мастер-шоу» — соревнование участников «Команды Яшина» и «Команды Ягра» в различных аспектах хоккейного мастерства.

Состав команды Яшина 
Вратари: Г. Гелашвили (Локомотив); А. Мезин («Динамо» Минск). 
Защитники: С. Зубов (СКА); И. Никулин (Ак Барс); Д. Калинин (Салават Юлаев); А. Бабчук (Авангард); К. Корнеев (ЦСКА); В. Атюшов (Металлург Магнитогорск).
Нападающие: А. Морозов (Ак Барс); А. Радулов (Салават Юлаев); М. Сушинский (СКА); Д. Зарипов (Ак Барс); С. Федоров (Металлург Магнитогорск); С. Мозякин (Атлант); С. Зиновьев (Салават Юлаев); Д. Паршин (ЦСКА); А. Терещенко (Ак Барс).
Тренеры: З. Билялетдинов (Ак Барс); В. Быков, И. Захаркин (оба Салават Юлаев).

Состав команды Ягра 
Вратари: К. Рамо (Авангард); М. Гарнетт (ХК МВД).
Защитники: К. Даллмэн (Барыс); С. Озолиньш («Динамо» Рига); М. Штрбак (ХК МВД); Л. Кукконен (Авангард); К. Рахунек («Динамо» Москва); Я. Обшут (Спартак).
Нападающие: М. Хосса («Динамо» Рига); М. Вейнхандль («Динамо» Москва); Б. Радивоевич (Спартак); П. Торесен (Салават Юлаев); Й. Вашичек (Локомотив); К. Саймон (Витязь); И. Гудлер («Динамо» Москва); В. Пелтонен («Динамо» Минск); Й. Штумпел (Барыс);Д. Платт («Динамо» Минск).
Тренеры: Б. Смит (СКА); К. Хейккиля (Локомотив); М. Ржига (Спартак).

Клубы

Турнирное положение команд

Лучшие бомбардиры регулярного чемпионата

Плей-офф

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт КХЛ
 Новости КХЛ на сайте «Чемпионат.ру»

КХЛ в сезоне 2009/2010